Kem puede referirse a:

 Kem (n/d), cantante estadounidense;
 Kem, ciudad de Rusia;
 río Kem, en Rusia;
 Kem, bebida gaseosa chilena con sabor a piña.